Gilles (voornaam), een afleiding van de naam Gilles;
 De joviale Gille, een stripverhaal uit de reeks Suske en Wiske;
 Gille Van Binst, bijnaam van Gilbert Van Binst (oud-voetballer uit België);
  Harald Gille, bijnaam van Harald IV van Noorwegen (van 1130 tot 1136 koning van Noorwegen);
 Lulach van Schotland, Lulach mac Gille Coemgáin;